Архозаврифо́рмы  — клада пресмыкающихся из подкласса диапсид, произошедшая от архозавроморфных предков в верхнем пермском периоде (около 250 млн лет назад). Была определена Жаком Готье в 1994 как клада животных, имеющих последнего общего предка с группами Proterosuchidae и Archosauria. Ранние представители, протерозухии, были крокодилоподобными наземными животными около полутора метров в длину, с широко расставленными конечностями и длинными мордами. В отличие от большинства терапсид, они выжили в Великом пермском вымирании, после чего быстро эволюционировали и дали начало другим группам: эритрозухиям и Eucrocopoda, от которых впоследствии произошли архозавры, со временем занявшие освободившиеся после вымирания экологические ниши.

Эволюция 
Кладограмма по работе Sengupta и коллег (2017), основанной на исследовании Ezcurra 2016 года:

Существуют альтернативные кладограммы (Nesbitt, 2011):

Отдельные представители 

 †  — род из нижнего триаса Приуралья (Верхняя Ветлуга, оленёкский ярус). Известен по фрагментарным остаткам, длина черепа до 25—30 см. По-видимому, питался мелкой добычей, зубы сильно изогнуты назад, длинные, тонкие. Типовой вид — C. rossicus.
 †  — жил в среднем триасе около 245 млн лет назад на территории современной Польши.
 †  — описан из верхнего триаса (норий) Аргентины.
 †  — вид из нижнего — среднего триаса Китая.
 †  — крупный диапсид до 3 метров длиной. Найден в нижнетриасовой формации Аркадия в Квинсленде. Отличается лёгким телосложением и относительно длинной шеей.
 †  — описан из нижнетриасовых слоёв формации Ноклофти в Тасмании. Это мелкое животное, около 1 метра длиной, похожее на Proterosuchus.

Литература 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Т. 2 — М.: Мир, 1993. — С. 65—67.
 Ископаемые рептилии и птицы. Ч. 1. / под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М.: ГЕОС, 2008. — С. 284—291.

Примечания

Ссылки 
 Описание архозавроморфов
 Mikko’s Phylogeny Archive